74. breddegrad kan henvise til:

 74. nordlige breddekreds
 74. sydlige breddekreds